John Leeson – attore e doppiatore britannico
 Nick Leeson – banchiere britannico
 Robert Leeson – scrittore britannico